Kasztíliai Mihály portugál trónörökös (1384–1385), I. Beatrix portugál királynő és I. János kasztíliai király fia
Portugáliai Mihály asztúriai herceg (1498–1500), I. Mánuel portugál király és Aragóniai Izabella asztúriai hercegnő fia
Bragançai Mihály, Lafões hercege (1699–1724), II. Péter portugál király természetes fia
I. Mihály portugál király (1802–1866)
Bragançai Mihály portugál királyi herceg (1820–1820), IV. Péter portugál király (I. Péter néven brazil császár) fia